Rialb o Rialp, vila i municipi de la comarca del Pallars Sobirà 
 Rialb (Queralbs), entitat de població del municipi de Queralbs, al Ripollès 
 El Rialb, riu del Prepirineu català, afluent del Segre que neix a la serra de Boumort 
 Riu Rialb (Andorra), riu del Principat d'Andorra, que neix a la línia de crestes de la zona axial pirinenca, dins la Parròquia d'Andorra d'Ordino 
 La Baronia de Rialb, extens municipi prepirinenc al nord-est de la comarca de la Noguera, vertebrat al voltant del Rialb 
 Baró de Rialp, títol nobiliari concedit per primer cop a Claudi Rialp el 1925
 Coves de Rialb, coves amb característiques formacions d'estalactites, dins el terme de Queralbs
 Marquesat de Rialb, títol nobiliari concedit l'any 1710, pel rei arxiduc Carles d'Àustria
 Pantà de Rialb, pantà de Catalunya que pertany als rius Segre, Rialb i Ribera Salada, a les comarques de l'Alt Urgell i la Noguera
 Pic de Rialb o Pic de la Font Blanca, muntanya a Ordino
 Pla de Rialb, petit eixamplament de la vall del Freser, al límit dels municipis de Queralbs i de Ribes de Freser (Ripollès)
 Refugi de Rialb, situat a la capçalera del Rialb, a Ordino (Andorra)
 Torrent de Rialb, curs fluvial que desemboca al mateix riu Rialb, a la Baronia de Rialb
 Vall de Rialb, depressió per on transcorre el Rialb (Andorra)